SheSays, een Oostenrijkse rockband
 She Says (album), een muziekalbum van JJ Lin